Rosendal steht für:

 Rosendal (Norwegen), ein Ort in Norwegen 
 Rosendal (Südafrika), ein Ort in Südafrika
 Schloss Rosendal, ein Schloss in Schweden
 Baronie Rosendal, ein Schloss in Norwegen
 Haus Rosendal, ein Herrenhaus in Bedburg-Hau
 Rosendal (Herrenhaus), ein Herrenhaus in Dänemark

Rosendal  ist der Familienname folgender Personen:

 Kristin Rosendal (* 1962), norwegische Politikwissenschaftlerin und Hochschullehrerin

Siehe auch:
 Rosendahl (Begriffsklärung)
 Rosental
 Rosenthal
 Roosendaal